Чемпионат Люксембурга по футболу 2007/2008 — 94-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 4 августа 2007 года по 31 мая 2008 года приняли участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2007/2008
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Люксембурге в 2007 году
Спорт в Люксембурге в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008